Груша:

 Груша () — род деревьев семейства Розовые, а также плоды этих деревьев.
 Земляная груша, или Топинамбур () — растение рода Подсолнечник семейства Астровые.

Изделия
 Боксёрская груша — тренировочный спортивный снаряд.
 Груша — орудие пыток.
 Груша — вид огранки бриллиантов в форме слезы.
 667АТ «Груша» — советская подводная лодка проекта «Навага».

Искусство
 «Груша» — разговорное название Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

Персоналии
 Груша — женское имя, производное от имени Аграфена (или Агриппина).
 Груша — фамилия. Известные носители:
 Груша, Антон Йозеф () (1820—1911) — австро-венгерский кардинал, архиепископ Вены.
 Груша, Иржи () (1938—2011) — чешский писатель и дипломат.
 Груша, Олег Васильевич (1930—2006) — советский и российский офтальмохирург.